Québec-Referendum steht für:
 Québec-Referendum 1980
 Québec-Referendum 1995